Куларовское () — село в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Куларовского сельского поселения.

В селе есть мечеть.

География 
Деревня находится на берегу озера Малое Куларовское. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района